Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja je jedna od najvećih hrvatskih knjiga o dvorcima. Knjiga ima tri izdanja, prvo izdanje tiskano je 1991. godine, a drugo izdanje 1993. godine dok je treće i najnovije izdanje tiskano 2005. godine od izdavača Školska knjiga. Autor ove knjige je Mladen Obad Šćitaroci, redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je tiskana i na njemačkom i francuskom jeziku.

Opis
Knjiga ima tvrde, hrapave korice i presvučena je u papirnati omot sa slikom Pogled iz dvorca Laduč koju je snimio Marko Čolić, na vanjskoj opremi radila je Jelena Musić. Na omotu iznad naslova knjige nalazi se ime autora ove knjige. Knjiga se sastoji od 361 obrojčene stranice s dvostupačnim tekstom. Stranice knjige su tanke i glatke što umanjuje nepotrebnu preveliku debljinu knjige.

Predgovor se proteže kroz jednu stranicu, a Uvod tri stranice. Prvo poglavlje nakon Uvoda je Prirodne oznake Hrvatskoga zagorja. Knjiga Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja sadržava ukupno 616 ilustracija od kojih su mnoge fotografije u boji, a za svaki dvorac nacrtan je jedan tlocrt. Tlocrte dvoraca i karte izradila je dr. Bojana Bojanić-Obad Šćitaroci, ing. Nada Ivanković bila je suradnica na izradi karata.

Rad na knjizi
Autor ove knjige je Mladen Obad Šćitaroci, a urednica Anuška Nakić. Recenzenti ove knjige su prof. dr. Igor Karaman, prof. dr. Vladimir Marković, prof. dr. Bruno Milić i prof. dr. Đuro Rauš. Likovno i grafičko oblikovanje kao i vanjsku opremu radila je Jelena Musić, grafička urednica bila je Marinka Vučković, lektorica je bila Đurđa Živković, a korektorica knjige bila je Božena Pavičić.

Literatura
 Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, III. izdanje, Zagreb, 2005;

Vanjske poveznice
 Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja / njem. - Obad Šćitaroci, Mladen - VBZ 
 Knjige o dvorcima - Dvorci.hr 

Knjige